Senahu kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Senahú, kommun i Departamento de Alta Verapaz
 Senahú, kommunhuvudort, Departamento de Alta Verapaz,